De strijd om de Wereldbeker mountainbike 1998 was de achtste editie van deze mondiale competitie, en bestond voor de crosscountry-mountainbikers uit acht wedstrijden. De cyclus begon op 28 maart in Napa Valley (Verenigde Staten) en eindigde op 6 september met een wedstrijd in Bromont (Canada). Het MTB-onderdeel Dual maakte voor het eerst zijn opwachting in het wereldbekercircuit.

Crosscountry

Puntenverdeling

Overzicht

Eindstanden
In onderstaande eindrangschikking zijn slechts de beste 150 mountainbikers vermeld. In totaal wisten tweehonderd renners punten te verdienen in het seizoen 1998. Bij de vrouwen zijn alle 133 rensters vermeld die punten wisten te behalen in het wereldbekercircuit crosscountry.

Downhill
Overzicht

EindstandenIn onderstaande eindrangschikking zijn slechts de beste vijftig mountainbikers vermeld. In totaal wisten 128 renners punten te verdienen in het seizoen 1998. Bij de vrouwen is de volledige einduitslag (57 rensters) weergegeven.

Dual

Overzicht

Eindstanden

1998
Mountainbike in 1998